

Нельсонвілл — місто, штат Огайо
 Нельсонвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Нельсонвілл — селище, штат Вісконсин